Ocasio peut désigner :
 Alexandria Ocasio-Cortez (1989-), femme politique américaine ;
 Cameron Ocasio (1999-), acteur américain ;
 Karina Ocasio (1985-),joueuse portoricaine de volley-ball ;
 Ossie Ocasio (1955-), boxeur portoricain.